И́горь Ю́рьевич Нику́лин () — советский и российский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр. Сын легкоатлета Юрия Никулина.

Карьера 
В 1979 году выиграл чемпионат Европы среди юниоров. В 1981-м стал бронзовым призёром Универсиады. На чемпионате мира в 1983 году стал четвёртым, а в 1987 году пятым. На чемпионатах Европы выигрывал серебро и две бронзы.

На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году завоевал бронзовую медаль, уступив соотечественникам Игорю Астапковичу и Андрею Абдувалиеву.

В 1994 году на чемпионате Европы стал четвёртым.

Чемпион СССР 1981, 1982 и 1984 годов, и серебряный призёр чемпионата 1980 и 1983 годов.

Примечания 

Метатели молота СССР
Метатели молота России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы СНГ по лёгкой атлетике